Tento článek obsahuje seznam všech oficiálních Working testů retrieverů (zkráceně WT) uspořádaných v České republice včetně rozhodčích a lokality. V roce 2004 byly uspořádány první WT, organizátorem bylo nově vzniklé občanské sdružení Retriever Sport CZ. Od té doby se každoročně pořádá několik akcí pořádaných Retriever Sportem CZ (RSCZ), Retriever klubem CZ (RKCZ) a Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS).

V roce 2015 pořádal RKCZ v blízkosti zámku Konopiště International Working Testy (IWT 2015). Jedná se o nejvyšší soutěž Working testů pořádaných pod záštitou Mezinárodní kynologické federace (FCI) v Evropě.

Seznam všech Working testů retrieverů

Klub chovatelů loveckých slídičů 

Zdroj: 

 Sezóna – pořadové číslo sezóny (celkové WT).
 Startujících – počet startující (počet startujících mimo soutěž).

Retriever klub CZ 

Zdroj: 

 Sezóna – pořadové číslo sezóny (celkové WT).
 Startujících – počet startující (počet startujících mimo soutěž).

Retriever Sport CZ 

Zdroj: 
 Sezóna – pořadové číslo sezóny (celkové WT).
 Startujících – počet startující (počet startujících mimo soutěž).

 WT finále je tradičně každoročně konaná soutěž vždy na konci sezóny, oficiální název na putovním poháru je Mistrovství ČR WT.

 Böhmen Mühlviertel Cup první kolo poháru pořádaného RSCZ a ÖRC. Pohár se konal pouze jednou v roce 2009.

 WT Cup byla tříkolovou soutěž v rámci WT Tour (2010 ÷ 2012).

 WT O pohár starosty města Rakovníka byla soutěž konaná vždy na začátku sezóny (2013 ÷ 2015) pod záštitou starosty města Rakovník.

International Working Test 
International Working Test 2015 (IWT 2015, XXIV. ročník) pořádaný Retriever klubem CZ ve dnech 4. a 5. července 2015 v honitbě Konopiště poblíž zámku Konopiště. Soutěže se zúčastnilo 29 národních týmu a 5 free týmů ze 13 zemí. Soutěže se zúčastnily také 2 české národní týmy a jeden československý free team. Vítězem se stal národní tým Itálie 1 před národními týmy Německa 2 a Dánska 2.

Odkazy

Související články 
 Working testy retrieverů

Reference

Externí odkazy 
 Klub chovatelů loveckých slídičů  – oficiální stránky 
 Retriever Klub CZ – oficiální stránky 
 Retriever Sport CZ – oficiální stránky , 

Kynologie v Česku
Working testy retrieverů
Psí sporty v Česku
Myslivost v Česku